Соко́льський — слов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Сокольський Богдан Петрович (1912—1983) — громадський активіст, вояк Української дивізії «Галичина».
 Сокольський Володимир Вікторович (1848— не раніше 1919) — історик права.
 Архієпископ Йосиф Сокольський (1786—1879) ― болгарський православний архімандрит (Константинопольський Патріархат); з 1861 року греко-католицький архієпископ.
 Сокольский Лев Євгенович (1909/1910—1970) — радянський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1969).
 Сокольський Олексій Павлович (1908—1969) — радянський (український, білоруський) шахіст. Дворазовий чемпіон України з шахів 1947 та 1948 років. Заслужений тренер СРСР (1965).
 Сокольський Остап Петрович (1925—1998) — член УПА, вояк Української дивізії «Галичина», доктор наук, заслужений громадський діяч, журналіст.
 Сокольський Петро Федорович (1883-1979) - кооперативний і громадський діяч.
 Сокольський Роман Петрович (1921—2008) — голова Спілки української молоді в с. Завалів, підрайоновий провідник УПА, вояк Української дивізії «Галичина».
 Сокольський Сергій Олексійович (1881—1918) — один з найвидатніших майстрів дореволюційної естради, сатирик, «король куплету».

Див. також 
 Сокольський повіт
 Сокольський повіт (Підляське воєводство)
 3557 Сокольський (3557 Sokolsky) — астероїд головного поясу, відкритий 19 серпня 1977 року.

слов'янські прізвища